Blake Pietila (né le  à Milford, dans l'état du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2009, il commence sa carrière avec l'USA Hockey dans la USHL. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2011 dans la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey en , en . Il passe professionnel avec les Devils d'Albany dans la Ligue américaine de hockey en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2009-2010 || USA Hockey || USHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 							
|2009-2010 || USA Hockey || USHL ||27 ||5 ||3 ||8 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || USA Hockey || USHL || 24||4 ||5 ||9 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||39 ||10 ||14 ||24 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||35 ||14 ||10 ||24 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||39 ||8 ||20 ||28 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||40 ||14 ||16 ||30 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Devils d'Albany || LAH ||58 ||10 ||7 ||17 ||41 ||8 ||3 ||3 ||6 ||9
|-
|2016-2016 || Devils du New Jersey || LNH ||7 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Devils d'Albany || LAH ||49 ||17 ||16 ||33 ||38 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH ||10 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH ||60 ||12 ||10 ||22 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH ||50 ||20 ||26 ||46 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH ||19 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||49 ||12 ||12 ||24 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Bears de Hershey || LAH ||6 || 0 || 1 || 1 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

|38 ||1 ||3 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale 

|-
|2010 || align=left| États-Unis U17 || aling=left|Défi mondial des moins de 17 ans ||6 ||1 ||0 ||1 ||2 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2011 || align=left| États-Unis U18 || aling=left|Championnat du monde moins de 18 ans || 6 ||1 ||0 ||1 ||0 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2018 || align=left| États-Unis U20 || aling=left|Championnat du monde junior || 7 ||0 ||2 ||2 ||0 || align=left| Médaille d'or
|-

Références 

Naissance en février 1993
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Attaquant de hockey sur glace
Personnalité américaine née d'un parent finlandais
Naissance dans le comté d'Oakland
Joueur des Bears de Hershey